Tento seznam zahrnuje města v Dolním, Horním i Českém Slezsku podle počtu obyvatel.

Města nad 100 000 obyvatel (velkoměsta)

Města nad 50 000 obyvatel

Galerie

Reference 

 
Seznamy měst